De UEFA Super Cup 1992 bestond uit twee voetbalwedstrijden die gespeeld werden in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijden vonden plaats tussen de winnaar van de Europacup I 1991/92, FC Barcelona, en de winnaar van de Europacup II 1991/92, Werder Bremen, op 10 februari en 10 maart 1993.

De eerste wedstrijd werd in het Weserstadion gespeeld en eindigde in een gelijkspel. Later eindigde de tweede wedstrijd, in Camp Nou, in een overwinning voor FC Barcelona. Zo sleepte FC Barcelona de eerste Europese Supercup uit de geschiedenis van de club in de wacht.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 1991/92
Werder Bremen
FC Barcelona
Sportevenement in Bremen
Voetbalwedstrijd in Duitsland
Sportevenement in Barcelona
Voetbalwedstrijd in Spanje